Карабулак — поселок в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского района Саратовской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 19 километра на юго-восток от районного центра поселка Новые Бурасы.

История
Поселок был основан в  1692 году солдатами как сторожевой пункт.

Население

Население составляло 3 человека по переписи 2002 года (русские 100%) ,.

Примечания

Населённые пункты Новобурасского района